Eyes Wide Open est le titre de plusieurs œuvres.
 Eyes Wide Open, premier album studio de la chanteuse américaine Sabrina Carpenter, sorti en 2015.
 Eyes Wide Open, deuxième album studio du groupe coréen Twice, sorti en 2020.
 Eyes Wide Open, double DVD live du groupe britannique King Crimson, sorti en 2003. 
 Tu n'aimeras point (Eyes Wide Open), film germano-franco-israélien réalisé par , sorti en 2009 au cinéma.